Анатолий Большаков: Большаков, Анатолий Иванович (род. 1930) — советский и приднестровский государственный деятель.
 Большаков, Анатолий Кузьмич (1938—2020) — советский и российский чувашский писатель, актёр и литературный переводчик.